

Cinema 
 Senza movente (Sans mobile apparent) – film del 1971 diretto da  Philippe Labro
 Senza movente – film del 1999 diretto da Luciano Odorisio

Letteratura 
 Senza movente (Natural Prey) – romanzo di Edward Mathis, Il Giallo Mondadori n. 2110

Televisione 
 Senza movente (Murder in the Heartland) – miniserie televisiva in due puntate del 1993 diretta da Robert Markowitz
 Senza movente (Gone in the Night) – film per la televisione del 1996 diretto da Bill L. Norton